Název Velká cena Španělska 2007 nese více sportovních událostí:
 Velká cena Španělska silničních motocyklů 2007 – závod Mistrovství světa silničních motocyklů 2007
 Grand Prix Španělska 2007 – závod Formule 1 v roce 2007